Bernhard Pankok (1872-1943), Duitse kunstschilder, architect en ontwerper
 Hulda Pankok, geboren Droste (1895-1985), Duitse journaliste en uitgever, getrouwd met Otto Pankok
 Otto Pankok (1893-1966), Duitse kunstschilder en beeldhouwer, getrouwd met Hulda Pankok